Задача трёх тел в астрономии — одна из задач небесной механики, состоящая в определении относительного движения трёх тел (материальных точек), взаимодействующих по закону тяготения Ньютона (например, Солнца, Земли и Луны). В отличие от задачи двух тел, в общем случае задача не имеет решения в виде конечных аналитических выражений. Известны лишь отдельные точные решения для специальных начальных скоростей и координат объектов.

Математическая формулировка 
Общая задача трёх тел в небесной механике описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка

где  — гравитационная постоянная,  — массы тел,  — радиус-векторы, определяющие их положение, а точка означает производную по времени.

Частные решения 
На данный момент известно более тысячи частных решений:
 Первые три решения были найдены Эйлером в 1767 году. Они существуют, когда все три тела находятся на одной прямой. В этом случае имеют место 3 возможных последовательности расположения (третье тело находится между двумя другими, либо слева или справа от обоих). Такое движение называется коллинеарным.
 Ещё два решения нашёл в 1772 году Лагранж. В них треугольник, образованный телами, остаётся равносторонним и вращается в пространстве.
 В 1892—1899 годах Анри Пуанкаре доказал, что существует бесконечно много частных решений задачи трёх тел.
 В 1911 году У. Д. Макмиллан открыл новое частное решение, но без четкого математического обоснования. Лишь в 1961 году советский математик К. А. Ситников смог найти строгое математическое доказательство для этого случая (см. Проблема Ситникова).
 В середине 1970-х годов  (),  () и Дж. Хаджидеметриу () независимо обнаружили семейство траекторий Бруке-Хено-Хаджидеметриу.
 В 1993 ещё одно решение, имеющее вид стабильных орбит-«восьмерок», нашёл Мур.

 В 2013 году сербские учёные Милован Шуваков и Велько Дмитрашинович из Института физики в Белграде нашли 11 новых периодических частных решений для задачи трёх тел, одинаковых по массе.
 К 2017 году группа китайских математиков создала собственный алгоритм для поиска периодических траекторий, названный ими «чистое численное моделирование» (Clean Numerical Simulation). С его помощью учёные рассчитали новые траектории, в результате число известных семейств периодических траекторий для задачи трёх тел стало равным 695. Продолжая работу, эта группа учёных рассчитала ещё 1223 частных решений задачи.
 В 2018 году математик  и его коллеги из Шанхайского университета транспорта с помощью суперкомпьютера нашли 234 новых частных решения для задачи трёх тел без коллизий.

Общий случай 
Относительно общего случая Вейерштрасс предложил такую задачу (1885 г., конкурс на премию шведского короля Оскара II):

Пусть дана система произвольного числа материальных точек, взаимодействующих по закону Ньютона. Требуется, в предположении,
что не произойдет соударения каких-либо двух точек, представить координаты каждой точки в виде рядов по каким-либо непрерывным
функциям времени, равномерно сходящихся для всех действительных значений этой переменной.

Приближённое решение 
По всей видимости, сам Вейерштрасс, опираясь на свою знаменитую теорему об аппроксимации произвольной функции полиномами, желал получить выражение для координат тел в виде
 ,
где  — некоторые полиномы.

Существование таких полиномов сразу следует из непрерывности решения, но найти конструктивный способ отыскания полиномов до сих пор не удалось.

Обсуждение самой возможности ситуации, описанной в задаче Вейерштрасса, привело к ряду важных выводов:
 Если решение задачи трёх тел является голоморфной функцией  в интервале  и перестает быть таковым при , то при  или все расстояния между телами стремятся к нулю (тройное соударение тел), или одно из них стремится к нулю, а остальные два — к конечным пределам (простое соударение тел). (Пенлеве, 1897);
 Тройное соударение в задаче трёх тел возможно лишь при условии обращения в нуль момента импульса системы и, следовательно, может иметь место лишь при весьма специальных начальных данных. (Ф. А. Слудский, 1874);
 Если момент импульса системы не равен нулю, то существует так называемый регуляризирующий параметр , через который можно выразить координаты и время голоморфным образом в окрестности вещественной оси . (Зундман, 1912; короткое доказательство дал в 1967 г. Бурде (Burdet)).

Это подтолкнуло Пуанкаре и Зундмана искать решение не в виде функций от , а в виде рядов от некоторого параметра. Именно, координаты трёх тел и время являются голоморфными функциями  вдоль всей вещественной оси плоскости , то есть существует некоторая область, в которой координаты голоморфны. По теореме Римана эту область можно отобразить на круг единичного радиуса , поэтому координаты трёх тел и время можно представить в виде функций параметра , голоморфных в круге единичного радиуса. Такие функции представимы в виде сходящегося во всем круге рядов по положительным степеням . Эти ряды были найдены Зундманом в 1912, точнее говоря, был найден алгоритм отыскания их коэффициентов. К несчастью, как показал Д. Белорицкий, по крайней мере в случае Лагранжа для нужд вычислительной астрономии в сходящихся рядах Зундмана нужно брать как минимум  членов.

Точное решение 
Система трёх тел является простейшей системой с динамическим хаосом.

Брунс и Пуанкаре доказали, что систему дифференциальных уравнений для движения трёх тел невозможно свести к интегрируемой. Сделанное ими открытие означает, что динамические системы не изоморфны.

Простые интегрируемые системы допускают разложение на невзаимодействующие подсистемы, но в общем случае исключить взаимодействия невозможно.

См. также 
 Задача двух тел
 Гравитационная задача N тел
 Майкл Минович
 уравнения Фаддеева (задача трёх частиц в квантовой механике.)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Небесная механика
Дифференциальные уравнения